Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Kimiko Date che ha battuto in finale Sabine Appelmans 7-5, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Amy Frazier (semifinali)
 Sabine Appelmans (finale)
 Kimiko Date (campionessa)
 Naoko Sawamatsu (semifinali)

 Natalija Medvedjeva (quarti di finale)
 Yayuk Basuki (primo turno)
 Catarina Lindqvist (secondo turno)
 Marianne Werdel (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1992